Beaco steht für:

 einen Ort in Osttimor, siehe Beaco
 einen Fluss in Osttimor, siehe Beaco (Fluss)
 ein Kap in Osttimor, siehe Ponta Deilubun

Beaco ist der Familienname folgender Personen:

 Bianca Di Beaco (1934–2018), italienische Alpinistin